El término cántabro hace referencia a:
 cántabro, la persona natural de Cantabria; perteneciente o relativo a esta comunidad autónoma de España.
 cántabros, pueblo prerromano.
 idioma cántabro, diferentes idiomas que se hablaron en el territorio comprendido por la actual Cantabria:
 cántabro prerromano, idioma de los pueblos cántabros antes de la conquista romana.
 cántabro, idioma romance hablado en Cantabria y en peligro de extinción.
 cántabrum, estandarte cántabro antiguo adoptado por las legiones del Imperio romano.
 círculo cántabro, táctica militar cántabra adoptada por los ejércitos del Imperio romano.
 cántabro, nombre dado en ocasiones en la Edad Moderna a los que hablaban euskera (idioma vasco).
 montañas Cántabras, nombre a veces utilizado para referirse a la cordillera Cantábrica.